Шоазел може да се односи на:

 Шоазел, насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Шоазел, насељено место у Француској, у департману Ивлен
 Шоазел, једно од Соломонових Острва